CEV Challenge Cup 2021-2022 spelades mellan 26 oktober 2021 och 23 mars 2022. Det var den 42 upplagan av CEV Challenge Cup och 43 lag deltog.  Pallavolo Scandicci Savino Del Bene vann tävlingen för första gången.

Regler 
Turneringsformat var enligt följande:
Turneringen bestod av ett cupspel med trettioandradelsfinal, Sextondelsfinaler, åttonsdelsfinal, Kvartsfinaler, semifinal och final.
Varje möte bestod av två matcher. Vid setsiffrorna 3-0 och 3-1 tilldelades det vinnande laget 3 poäng och det förlorande laget 0 poäng. Vid setsiffrorna 3-2 tilldelades det vinnande laget 2 poäng och det förlorande laget 1 poäng. Laget med mest poäng gick vidare. Vid lika poäng efter de två matcherna, genomfördes ett golden set för att utse vinnaren.

Deltagande lag

Turneringen

Spelschema

Resultat

Trettioandradelsfinaler

Match 1

Match 2

Sextondelsfinaler

Match 1

Match 2

Åttondelsfinaler

Match 1

Match 2

Kvartsfinaler

Match 1

Match 2

Semifinaler

Match 1

Match 2

Final

Match 1

Match 2

Statistik

Referenser

Externa länkar
Officiell webbplats 

Sportåret 2021
Sportåret 2022
2021-2022
Volleybollsäsongen 2021/2022